Фредерик има више значења:
 Округ Фредерик (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Фредерик (Мериленд), је округ у америчкој савезној држави Мериленд
 Фредерик (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Фредерик (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Фредерик (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Фредерик (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Фредерик (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Фредерик (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин

Особе 
 Фредерик I Дански, краљ Данске и Норвешке (1523—1533)
 Фредерик II Дански, краљ Данске и Норвешке
 Фредерик III Дански, краљ Данске и Норвешке
 Фредерик IV Дански, краљ Данске и Норвешке
 Фредерик V Дански, краљ Данске и Норвешке
 Фредерик, престолонаследник Данске